George H.W. Bush (1924-2018) – amerykański polityk, prezydent Stanów Zjednoczonych w latach 1989–1993
 George W. Bush (ur. 1946) – amerykański polityk, prezydent Stanów Zjednoczonych w latach 2001–2009